Hermann Schönleiter (1887–1965), deutscher Böttcher, Parteisekretär, Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtages und Widerstandskämpfer
 Waldemar Schönleiter (1903–1978), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter